Hrvatska:
 Gregurovec (Krapinske Toplice), naselje u općini Krapinske Toplice
 Gregurovec (Mihovljan), naselje u općini Mihovljan
 Gregurovec (Sveti Petar Orehovec), naselje u općini Sveti Petar Orehovec